

Miejscowości w Polsce 
 Sadowiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno

 Sadowiec-Niwa – kolonia w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Sadowiec-Pieńki – kolonia w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Sadowiec-Pustki – część wsi Trębaczew w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Sadowiec-Wieś – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Sadowiec-Wrzosy – kolonia w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn